Люза́рш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 30 км на північ від Парижа, 28 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1736 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4294,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Персоналії 
 Клод Отан-Лара (1901—2000) — французький кінорежисер.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії 
 сайт Туристичне бюро 
 [ Розташування муніципалітету Люзарш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз